Název Liboc má více významů:
 Liboc – čtvrť a katastrální území v Praze 6
 Liboc (řeka) – vodní tok v Karlovarském a Ústeckém kraji, přítok Ohře
 Liboc (Kraslice) – část města Kraslice v okrese Sokolov
 Liboc (Kynšperk nad Ohří) – část města Kynšperk nad Ohří v okrese Sokolov